Little Compton kan syfta på:

 Little Compton, England – en ort och civil parish i Warwickshire, England
 Little Compton, Missouri – en ort i Missouri, USA
 Little Compton, Rhode Island – en kommun (town) i Newport County, Rhode Island, USA